Персоналії
 Піфагор Самоський — давньогрецький філософ
 Піфагор Ефеський — тиран давньогрецького міста Ефес
 Піфагор Селінунтський — тиран давньогрецької колонії Селінунт
 Піфагор Регійський — давньогрецький скульптор
 Піфагор Спартанський — спартанський полководець 2 століття н. е. у Лаконській війні.
 Піфагор Папастаматіу — грецький письменник

Інше
 Піфагор (кратер) — кратер на Місяці, названий на честь Піфагора Самоського
 «Піфагор» — гра, яку виготовляли у 70-80-х роках XX століття.